Левинка — река в Родниковском районе Ивановской области России. Устье реки находится в 15 км по правому берегу реки Возополь. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Ковров и до устья, без реки Уводь, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010301112110000033662.

Примечания 

Притоки Луха
Реки Родниковского района